Blok f (pierwiastki wewnątrzprzejściowe) – rodzina pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, których elektrony o najwyższej energii według   reguły Madelunga powinny znajdować się na orbitalu f (w stanie podstawowym). IUPAC zalicza do tej grupy 28 pierwiastków z 6 i 7 okresu: 
 lantanowce bez lutetu; zapełniany orbital 4f
 aktynowce bez lorensu; zapełniany orbital 5f.

Historyczna przynależność do bloku f 
Tradycyjnie do bloku f należały lantanowce bez lantanu, oraz aktynowce bez aktynu.

Przypisy 

Układ okresowy